Unter einem Balkankonflikt versteht man

 die Balkankriege vor dem Ersten Weltkrieg, siehe Balkankrise und Balkankriege
 die Italienische Besetzung Albaniens 1939 und der Griechisch-Italienische Krieg 1940/41 
 den Überfall Deutschlands auf Jugoslawien und Griechenland während des Zweiten Weltkriegs, siehe Balkanfeldzug (1941)
 die Kriege auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien Ende des 20. Jahrhunderts, siehe Jugoslawienkriege